Hugh Bigod, I conte di Norfolk – nobile inglese
 Roger Bigod conte di Norfolk – cavaliere normanno
 Roger Bigod, II conte di Norfolk – nobile inglese
 Roger Bigod, IV conte di Norfolk – nobile inglese
 Roger Bigod, V conte di Norfolk – nobile inglese
 Ugo Bigod, III conte di Norfolk – politico britannico